Europa-parlamentsvalget i Frankrig 2009 blev afholdt lørdag den 6. juni (områder udenfor fastlandet) og søndag den 7. juni 2009. Der valgtes 72 mandater til Europa-parlamentet.

Valgresultatet

Kilder 
 Résultats des élections Européennes 2009 Indenrigsministeriet (Frankrig)

Referencer 

Frankrig
Politiske valg i Frankrig